Рустем Девлетович Жантиев (11 октября 1937) — доктор биологических наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР (1987), крупный специалист в области систематики, экологии и физиологии насекомых, акустической коммуникации, ориентации и нейрофизиологии.

Биография 
Родился 11 октября 1937 г. в г. Ялта, Крым.

 1960 — окончил кафедру энтомологии биолого-почвенного факультета МГУ
 1960—1963 — аспирант кафедры энтомологии. С 1963 работает на биологическом факультете МГУ
 1966 — защитил кандидатскую диссертацию «Таксономический и экологический анализ сем. Dermestidae (Coleoptera)».
 1980 — защитил докторскую диссертацию — «Биоакустика насекомых»
 1982 — профессор, читает курсы лекций «Физиология насекомых», «Основы зоологической систематики», ведет теоретический семинар «Современные проблемы и методы энтомологии» и занятия на Большом практикуме (отряд Coleoptera) и практикуме по физиологии насекомых
 1990—2014 — заведующий кафедры энтомологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова

Основные труды 
Автор более 100 публикаций

Книги 
 «Жуки-кожееды (семейство Dermestidae) фауны СССР». Издательство Московского университета, 1976.
 «Биоакустика насекомых». Издательство Московского университета, 1981.
 Жантиев Р. Д., Чайка С. Ю., Рязанова Г. И., Фарафонова Г. В., Ахаев Д. Н., Бенедиктов А. А., 2005. Кафедра энтомологии Московского государственного университета. М.: Т-во научных изданий КМК. 137 с.

Статьи 
 Жантиев Р. Д., 2001. Личинки жуков-кожеедов рода Dermestes (Coleoptera, Dermestidae) России и сопредельных стран. Подрод Montandonia // Зоол. журн. Т. 80. № 3. С. 371—375.
 Жантиев Р. Д., 2001. Жуки-кожееды рода Orphilus Er. (Coleoptera, Dermestidae) фауны Палеарктики // Энтомол. обоз. Т. 80. № 3. С. 611—619.
 Жантиев Р. Д., 2002. Новые и малоизученные кожееды (Coleoptera, Dermestidae) из Закавказья // Зоол. журн. Т. 81. № 3. С. 369—372.
 Жантиев Р. Д., Чуканов В. С., Корсуновская О. С., 2007. Спонтанная активность интернейронов кузнечиков (Orthoptera, Tettigoniidue) при разной температуре // Проблемы и перспективы общей энтомологии. Тезисы докладов XIII съезда РЭО, Краснодар, 9-15 сентября 2007 г. С. 112—113.
 Корсуновская О. С., Жантиев Р. Д., 2007. Реакции на звук слуховых рецепторов кузнечиков (Orthoptera, Tettigoniidae) при разной температуре // Проблемы и перспективы общей энтомологии. Тезисы докладов XIII съезда РЭО, Краснодар, 9-15 сентября 2007 г. С. 166.

Награды 
 Лауреат Государственной премии СССР (1987)
 Премия имени И. И. Шмальгаузена (2019) — за цикл работ «Эволюция акустической коммуникации насекомых»
 Медаль «Ветеран труда» (1987)
 Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997)
 Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (2002)
 Заслуженный профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (1998)

Примечания

Ссылки 
 Жантиев Р. Д.  zin.ru
 Наши современники — Р. Д. Жантиев.  entomology.ru
 Жантиев Р. Д.  istina.msu.ru
 Жантиев Р. Д. Кафедра энтомологии МГУ.  msu.entomology.ru
Энтомологи СССР
Энтомологи России
Выпускники биолого-почвенного факультета МГУ
Преподаватели биологического факультета МГУ
Доктора биологических наук
Колеоптерологи
Энтомологи XX века
Энтомологи XXI века
Лауреаты премии имени И. И. Шмальгаузена
Энтомологи по алфавиту